Анастасия Дмитриевна Гимазетдинова (; род. 19 мая 1980 года в Ташкенте, Узбекская ССР, СССР) — узбекистанская фигуристка, выступавшая в одиночном разряде. Трёхкратная чемпионка Узбекистана. Чемпионка Азии 2008 года. (Чемпионат Азии по фигурному катанию не является турниром результаты которого в то время учитываются ИСУ). Мастер спорта России в одиночном катании (1994 год), мастер спорта международного класса (Узбекистан).

Живёт в России, в городе Екатеринбурге. Тренировалась у Петра Кипрушева. Ранее работала с Игорем Ксенофонтовым. Анастасия вышла замуж 05.04.2012 за Кипнис Григория, родила девочку 30.11.2012, назвали также, как и маму-Анастасия.20.06.2017 родила вторую девочку, назвали Валерия.

Карьера 
Анастасию Гимазетдинову в секцию фигурного катания привели родители в 5 лет. Первым тренером была Наталья Серебренникова (ДЮСШ «Уральский трубник», Первоуральск). С 1993 года тренировалась под руководством Игоря Ксенофонтова. В 13 лет она выполнила норматив мастера спорта, три года подряд, начиная с 1993 по 1995 год, на этапах Кубка России была в тройке сильнейших. Участвовала в двух чемпионатах России. С 1997 года выступает за сборную команду Узбекистана.

В своих программах Анастасия отличалась эффектной хореографией. Но на международных соревнованиях она, в основном, занимала не очень высокие позиции.

Наивысшими достижениями Анастасии на международной арене являются 8-е место на чемпионате Четырёх континентов в 1998 году и 19-е место на чемпионате мира в 2007 году. Кроме того, заняв в 2005 году на «Мемориале Карла Шефера» 7-е место она отобралась для участия в зимних Олимпийских играх в Турине, где стала 29-й.

На чемпионате Азии 2008 (Asian Championships или иначе — Asian Figure Skating Trophy) Анастасия завоевала золотую медаль.

На турнире «Nebelhorn Trophy» в 2009 году, который, являлся квалификационным для Олимпиады—2010, Анастасия заняла 14-е место и не смогла получить для Узбекистана олимпийскую лицензию. Однако позже, из-за череды отказов от олимпийских путёвок в женском одиночном катании (от путёвок отказались НОКи Израиля, Швейцарии и Чехии), Узбекистан получил это место и Анастасия вошла в команду на Игры. На Играх получила скромные баллы за обе программы и заняла лишь 23-е место. Такой же результат показала и на последовавшем чемпионате мира.

Несмотря на заявления Анастасии о том что олимпийский сезон будет последним в её карьере, она вошла в состав участников зимних Азиатских игр. Но по окончании короткой программы она снялась с соревнований по причине травмы.

В данный момент работает тренером, а также выступает в ледовом шоу.

Спортивные достижения

после 2003 года 

 WD = снялась с соревнований

до 2003 года

Программы

См. также 
 Чемпионат четырёх континентов по фигурному катанию 2007

Примечания

Ссылки 

 

Фигуристы Узбекистана
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2006 года
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2010 года
Спортсмены Ташкента
Родившиеся в 1980 году